Hypozetes är ett släkte av kvalster. Hypozetes ingår i familjen Austrachipteriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Hypozetes